Козло́вская — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Козловская, Валентина Яковлевна (род. 1938) — советская и российская шахматистка, гроссмейстер.
 Козловская, Галина Ефимовна (род. 1954) ― советский и российский историк.
 Козловская, Инеса Бенедиктовна (1927—2020) — советский и российский физиолог, член-корреспондент РАН.
 Козловская, Людмила Васильевна (1936—2020) — белорусский экономист, доктор наук, профессор.
 Козловская, Марина Андреевна (1925—2019) — советский и российский живописец.
 
 Козловская, Оксана Витальевна (род. 1954) — председатель законодательной думы Томской области.

Составные фамилии 
 Фуларчик-Козловская, Магдалена (род. 1986) — польская спортсменка (академическая гребля), олимпийская чемпионка.

Топонимы 
 Козловская — деревня в Вельском районе Архангельской области России.
 Козловская — деревня в Городском округе Инта Республики Коми (Россия).
 Козловская — река в Красноярском крае, приток Большого Улуя. См. также 
 Козловска
 Козловская волость
 Козловская улица
 Козлов
 Козлова
 Козловка
 Козлово
 Козловское
